Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Pizella, (1897-1937), acteur et chanteur français ;
 Stéphane Pizella, (1909-1970), scénariste, auteur, journaliste, poète et réalisateur de radio français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme